L'afropop (Afro-pop o Afro pop) è un termine a volte usato per descrivere la musica contemporanea del pop africano. Caratterizzato da una miscela di danze e suoni tra musica pop americana e musica africana, Afropop non si riferisce a uno stile specifico o al suono musicale, ma la parola è usata come termine generale per la musica popolare africano.

Descrizione 
L'afropop, come la musica tradizionale africana, è vasta e varia. La maggior parte dei generi contemporanei di musica popolare africana si basa sull'impollinazione incrociata con la musica popolare occidentale. Molti generi di musica popolare come il blues, il jazz, gli afrobeat, la salsa, lo zouk e la rumba derivano in varia misura dalle tradizioni musicali dell'Africa, portate nelle Americhe dagli schiavi africani. Questi ritmi e suoni sono stati successivamente adattati da generi più recenti come il rock e il rhythm and blues. Allo stesso modo, la musica popolare africana ha adottato elementi, in particolare gli strumenti musicali e le tecniche di studio di registrazione della musica occidentale. Il termine non si riferisce a uno stile o suono specifico, ma è usato come termine generale per la musica popolare africana.

Voci correlate
 Afrobeat

Altri progetti